Palythoa tuberculoa är en korallart som beskrevs av Carl Benjamin Klunzinger. Palythoa tuberculoa ingår i släktet Palythoa och familjen Zoanthidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
tuberculoa